Maromiandra (Atsimo-Andrefana), een plaats en gemeente in het district Toliara II in de Malagassische regio Atsimo-Andrefana
Maromiandra (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in het district Manampatrana in de Malagassische regio Vatovavy-Fitovinany